Władysław Adamczyk (przed 1860–1915) – polski inżynier, działacz sokoli i społeczny
 Władysław Adamczyk (1894–1978) – polski wojskowy
 Władysław Adamczyk (1928–2018) – polski polityk i działacz z okresu PRL